Takovo est un toponyme qui peut désigner :
Takovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
Takovo, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ub, district de Kolubara.